Air America (luchtvaartmaatschappij), een luchtvaartmaatschappij die in de periode 1950 - 1976 voor de Amerikaanse CIA vloog.
 Air America (film), een actiecomedy-film over deze luchtvaartmaatschappij.
Air America (televisieserie), televisieserie